O Torneio de xadrez de Kiev de 1903 foi o 3º torneio xadrez para mestres russos, realizado em Kiev de 1 a 26 de setembro. As partidas ocorreram na Sociedade de Xadrez de Kiev. O vencedor foi Mikhail Chigorin.

{|class="wikitable" style="text-align: left"
! # !! Jogador !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! Total
|-
| 1 || align=left | Mikhail Chigorin ||x ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||+ ||1 ||½ ||1 ||1 ||15.0
|-
| 2 || align=left | Ossip Bernstein || 1 ||x ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||+ ||14.0
|-
| 3 || align=left | Vladimir Yurevich ||1 ||0 ||x ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||13.5
|-
| 4 || align=left | Gersz Salwe ||0 ||½ ||½ ||x ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||+ ||13.0
|-
| 5 || align=left | Akiba Rubinstein ||0 ||0 ||1 ||½ ||x ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||+ ||11.5
|-
| 6 || align=left | Eugene Znosko-Borovsky || 0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||x ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||+  ||11.0
|-
| 7 || align=left | Moishe Lowtzky || 0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||x ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1  ||11.0
|-
| 8 || align=left | Stepan Levitsky || 0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||x ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1  ||10.5
|-
| 9 || align=left | Stefan Izbinsky || ½ ||½||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||x ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1  ||9.5
|-
| 10 || align=left | Sergey Lebedev || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||x ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1  ||9.5
|-
| 11 || align=left | Abram Rabinovich ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||+ || 8.5
|-
| 12 || align=left | Emmanuel Schiffers || 0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||x ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||+ ||8.5
|-
| 13 || align=left | Viacheslav Kulomzin || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||x ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||+ ||8.0
|-
| 14 || align=left | N. Kalinsky || 0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||x ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 7.5
|-
| 15 || align=left | Fyodor Duz-Khotimirsky || - ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||x ||½ ||1 ||1 ||1 ||7.0
|-
| 16 || align=left | P.P. Benko ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||x ||1 ||1 ||1 ||6.5
|-
| 17 || align=left | Boris Nikolaev || ½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x ||1 ||1 ||4.5
|-
| 18 || align=left | Wilhelm von Stamm || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||x ||1 || 2.0
|-
| 19 || align=left | V.V. Breev || 0 ||- ||0 ||- ||- ||- ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x || 0.0
|}

Competições de xadrez
1903 no xadrez